Eternità – concetto metafisico del tempo
 Eternità – dea romana (Aeternitas)
 Eternità – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Eternità/Bella che balli – singolo dei Camaleonti del 1970
 Eternità – brano musicale di Ornella Vanoni e dei Camaleonti del 1970